

Edifici 
 VAB – Vehicle Assembly Building struttura sita al Kennedy Space Center dove veniva assemblato lo Space Shuttle.

Codici 
 VAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yavaraté (Colombia)

Veicoli 
 VAB – 'Vehicule d'avant blindé': veicolo blindato ruotato per il trasporto truppe di origine francese